Amerikai Egyesült Államok
Ashland (Alabama)
Ashland (Delaware)
Ashland (Georgia)
Ashland (Illinois)
Ashland (Indiana)
Ashland (Kalifornia)
Ashland (Kansas)
Ashland (Kentucky)
Ashland (Concordia megye, Louisiana)
Ashland (Natchitoches megye, Louisiana)
Ashland (város, Maine)
Ashland (statisztikai település, Maine)
Ashland (Massachusetts)
Ashland (Mississippi)
Ashland (Missouri)
Ashland (Montana)
Ashland (Nebraska)
Ashland (város, New Hampshire)
Ashland (statisztikai település, New Hampshire)
Ashland (New Jersey)
Ashland (Chemung megye, New York)
Ashland (Greene megye, New York)
Ashland (Nyugat-Virginia)
Ashland (Ohio)
Ashland (Oregon)
Ashland (Pennsylvania)
Ashland (Tennessee)
Ashland (Virginia)
Ashland (nagyváros, Wisconsin), Ashland és Bayfield megye
Ashland (kisváros, Wisconsin), Ashland megye